Heterochondria är ett släkte av kräftdjur. Heterochondria ingår i familjen Chondracanthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Heterochondria